Емил Попов може да се отнася за:
 Емил Попов (скулптор) – български скулптор;
 Емил Попов (радист) – участник в комунистическото съпротивително движение в България и в шпионската група на Александър Пеев